Yugo – marka samochodów osobowych
 Jugo (Yugo) – wiatr wiejący na dalmatyńskim wybrzeżu Morza Adriatyckiego